Теодорчик () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Теодорчик, Анджей — польский оператор художественных и мультипликационных фильмов, обладатель серебряной медали на Барселонском кинофестивале 1978.
 Теодорчик, Ежи — польский историк, специалист в области польской военной истории.
 Теодорчик, Казимир Францевич (1891—1968) — профессор Московского университета, один из создателей научной школы физики колебаний.
 Теодорчик, Лукаш (род. 1991) — польский футболист, нападающий.
 Теодорчик, Мечислав (1899—1944) — польский офицер, подполковник (посмертно), заместитель командующего северо-варшавского округа АК, кавалер ордена Virtuti Militari.
 Теодорчик, Мечислав (род. 1950) — польский политик, в 2001—2004 годах маршалок лодзинского воеводства.
 Теодорчик, Тадеуш (1924—1996) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Примечания